Фудбалска репрезентација Финске је фудбалски тим који представља Финску на међународним такмичењима. Утакмице као домаћин игра на Олимпијском стадиону у Хелсинкију. 

Фински национални фудбалски тим се никада није квалификовао на завршни турнир Светског првенства али је четири пута учестововао на Олимпијским играма и једном на Европском првенству.

Успеси

Светска првенства

Европска првенства

Лига нација

Тренутни састав

Статистика

Највише наступа

Најбољи стрелци

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт

Финска
Репрезентације Финске
М